Фигурное катание на зимней Универсиаде 2019 года — соревнования по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании, парном катании, в танцах на льду и в синхронном фигурном катании.

Все соревнования по фигурному катанию прошли с 6 по 9 марта 2019 года в российском сибирском городе Красноярске на площадке комплекса «Платинум Арена Красноярск».

Квалификация 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие вуз не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 25-ми лет на 1 января 2019 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1994 года и 31 декабря 2001 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

Все соревнования проводятся и судятся по правилам Международного союза конькобежцев.

Несостоявшиеся участники 
Украинская студенческая сборная не приняла участие в соревнованиях из-за возражений Министерства образования и науки Украины.

Календарь

Соревнования

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцевальные дуэты

Синхронное катание

Медальный зачёт

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты

 
2019 год в фигурном катании
2019
Спорт в России в 2019 году
У
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Март 2019 года